Bonotti – cognome italiano
 Mario Bonotti – montatore italiano